Сквер Рене́ Вивиа́ни () — городской сквер в V округе Парижа, примыкающий к церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, открытый в 1928 году. Назван в честь премьер-министра Франции Рене Вивиани (1863—1925).

Расположение 
Сквер, имеющий форму неправильного многоугольника, находится к северу от храма Сен-Жюльен-ле-Повр, приходской церкви общины греко-католиков мелькитского толка, одной из старейших в городе. С юга он ограничен  и зданием церкви, с севера — , с запада — улицей , а с востока — улицами  и .

 ведёт отсюда до Острова Сите.  прерывается на западной стороне сквера и возобновляется на его восточной стороне (на её углу, в доме № 37 находится книжный магазин «Шекспир и Компания», открытый здесь в 1951 году Джорджем Уитменом взамен существовавшего на  в 1921—1941 годах).

Из сквера открывается прекрасный вид на собор Парижской Богоматери.

История 

Вплоть до 1909 года этот участок земли занимали вспомогательные постройки старинной парижской больницы Отель-Дьё. До этого здесь были монашеские постройки, студенческие общежития и монастырская трапезная приорства Святого Юлиана Клюнийской конгрегации. Ещё раньше на этом месте находилось кладбище при базилике VI века, первоначальной церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. На протяжении XIX столетия возле стен Сен-Жюльен-ле-повр выкапывали гробницы и надгробия эпохи Меровингов — некоторые из них теперь находятся в музее «Карнавале».

Растения и объекты 

В сквере находится старейшее дерево Парижа — робиния, посаженная ботаником и королевским садовником  (1550—1620) в 1601 году. Дерево высотой 11 метров внесено в список «» и окружёно каменной тумбой, также его поддерживают две бетонные опоры. Растение утратило верхние ветви своей кроны в годы Первой мировой войны, однако всё ещё продолжает цвести.

В сквере также растут платаны. Здесь же находятся:
 Колодец XII века.
 Фрагменты средневековых балюстрад, капителей и пинаклей, бывшие ранее частями Собора Парижской Богоматери. Каменные блоки были вынуты из здания при реставрации наружных стен собора, проведённой в XIX веке архитектором Виолле-ле-Дюком, когда большое количество изношенных известняковых блоков заменялось новыми, — и затем размещены в разных местах сквера случайным образом.
 Стела, установленная в память о еврейских детях из V округа, умерших во время депортации.
 Бронзовый фонтан «Сен-Жюльен-ле-повр» скульптора  (1991), инспирированный легендой о Святом Юлиане.

Станции метрополитена 
Сквер расположен вблизи станций метрополитена (линии 4 и 10):

 «Сен-Мишель»
 «»
 «»

Примечания

Ссылки 
 Сквер Рене Вивиани на сайте Paris.fr (фр.)

Сады и парки Парижа
V округ Парижа
Появились в 1928 году во Франции
Скверы